Die Upper Austria Ladies Linz 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 8. bis 14. Oktober 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Barbora Strýcová im Einzel und die Paarung Kiki Bertens / Johanna Larsson im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Upper Austria Ladies Linz 2018 fand am 7. und 8. Oktober 2018 statt.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
2018